Emily DiNapoli is een personage uit "Santa Barbara". Ze werd van 1989 tot 1990 door Julie Condra gespeeld.

Emily was een boekenworm. Ze las graag de boeken van Megan Richardson.

Tijdens de zomer van 1989 werd Emily verliefd op Greg Hughes, de zoon van Megan. Dit leidde tot een huwelijk. Emily dacht daarna zwanger te zijn.

Emily is de jongste DiNapoli. Haar zussen zijn Celeste en Lisa.

DiNapoli, Emily